Флаг Троицка:

 Флаг Троицка (Московская область) — флаг городского округа Троицк
 Флаг Троицка (Челябинская область) — флаг Троицкого городского округа